Наяусис Даугелишкис (лит. Naujasis Daugėliškis) —  деревня в Игналинском районе Утенского уезда Литвы.

Происхождение названия 
Деревня находилась рядом с  и была названа в его честь. Название места Daugeliskis происходит от личного имени Daugela (s).

История 
Первая церковь в Наяусисе Даугелишкисе была построена в 1889 году. Деревня находилась на территории Польши в 1930-1940 годах. После советской оккупации в октябре 1939 года была присоединена к Белорусской ССР. В январе 1941 года деревня была присоединена к Литовской ССР. В начале Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года первые части немецкой армии достигли Наяусиса Даугелишкиса. В 1941 году осенью местные полицейские и бывшие белые воротнички собрали евреев деревни (около 30-40 человек) и отвезли их в Швенчёнеляй, где они были убиты вместе с другими евреями Швенчёнского района. В 1943 году летом в деревне располагался крупный гарнизон армии генерала Повиласа Плехавичюса. В июле 1944 года деревню заняли части Советской Армии.

Население 
По данным переписи населения Литвы 2021 года в деревне Наяусис Даугелишкис проживает 235 человек.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Игналинского района